Dominion, mot d'origine anglaise, désignait jusqu'en 1948 un État autonome au sein de l'Empire britannique.

À l'écran 
 Le Dominion est, dans l'univers de fiction de Star Trek, une puissance galactique majeure du Quadrant Gamma
 Dominion, un court métrage américain réalisé par Stan Brakhage en 1974
 Dominion, un film d'animation japonais réalisé par Takaaki Ishiyama et Kōichi Mashimo en 1988
 Dominion, un film américain réalisé par Todd Sheets en 1992
 Dominion, un film américain réalisé par Michael Kehoe en 1995
 Dominion, un film américain réalisé par Larry Anderson, Greg Myers, David Neilsen et Lia Scott Price en 2006
 Dominion, une série télévisée américaine diffusée sur Syfy en 2014
 Dominion, un film américain réalisé par Steven Bernstein en 2015
Dominion, un film documentaire sur les droits des animaux par Chris Delforce en 2018

Entreprises 
 Dominion Voting Systems est une société qui vend du matériel et des logiciels de vote électronique, y compris des machines à voter et logiciels associés, aux États-Unis et au Canada.
 La Banque Toronto-Dominion est une des plus importantes institutions financières au Canada.
 Dominion est une chaîne de supermarchés disparue au Québec en 1981, après son rachat par Provigo et en 2008, au Canada, après son rachat par Metro.
 Dominion Resources est une entreprise américaine de production et de distribution d'électricité et de gaz.
 Dominion Engineering Works est une ancienne entreprise canadienne de fabrication de turbines.

Musique 
 Dominion, est un album du groupe Kamelot sorti en 1997.
 Dominion, est un album du groupe suédois de power metal HammerFall sorti en 2019.

Divers 
 Dominion (Dominion Tank Police, 1985) est un manga de Masamune Shirow, adapté en anime par Kōichi Mashimo.
 Dominion est un jeu de société de Donald X. Vaccarino, créé en 2008.
 Dominion est un mode de jeu de League of Legends.